

Pessoas

Futebolistas
Abdoulaye Ba — jogador senegalês;
Abdoulaye Diagne-Faye — jogador senegalês;
Abdoulaye Méïté — jogador costamarfinense.

Políticos 
Abdoulaye Wade — político senegalês.